Rindelbach ist ein geographischer Name:

 Rindelbach, Stadtteil von Ellwangen (Jagst) im Ostalbkreis, Baden-Württemberg 

 Rindelbach (Borbach), linker Oberlauf des Borbachs (zum Münzbach, zum Mittelrhein) bei Perscheid, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Rindelbach (Kolbersbach), rechter Oberlauf des  Kolbersbachs (zum Großen Regen) vor Scheuereck, Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Rindelbach (Stockbach), rechter Oberlauf des teils auch auf dem anderen Ast zuvor schon Rohrbach genannten Stockbachs (zur Stunzach) bis ins Beuremer Tal bei Siegelhaus, Gemeinde Vöhringen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch;
 Rinderbach